Кадер Амаду Додо (, родился 5 апреля 1989 в Ниамее) — нигерский футболист, защитник клуба АС СОНИДЕП из Ниамея. Выступал в сборной Нигера.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы «Олимпика», начинал в нём свою карьеру в 2007 году. Сезон 2009/10 провёл в клубе «АСФАН», сезон 2010/11 отыграл в камерунском клубе «Котон Спорт», в начале 2012 года вернулся в «Олимпик».

В сборной 
В сборной сыграл 17 игр, участвовал в отборочном турнире к чемпионату мира 2010. Участник Кубков африканских наций 2012 и 2013.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Нигера
Игроки сборной Нигера по футболу
Игроки ФК «Олимпик» Ниамей
Игроки ФК АСФАН
Игроки ФК «Котон Спорт»